Сара́товская у́лица — улица в историческом районе Большие Исады в центральной части Астрахани. Начинчается от 3-й Интернациональной улицы и идёт с юго-запада на северо-восток, пересекая улицы Чалабяна, Наташи Качуевской и Свердлова, и заканчивается у Красной набережной реки Кутум между Воздвиженским мостом и мостом Победы.

Преимущественно застроена малоэтажными зданиями дореволюционного периода, в том числе многочисленными памятниками архитектуры.

История 

До 1837 года улица Посудной, затем была переименована в Старо-Посудную. В 1920 году постановлением Пленума астраханского горсовета получила своё современное название по городу Саратову.

Застройка 
 дом 2/7 —  Дом жилой
 дом 14/81 —  Усадьба Н. И. Плотникова (1905‒1909 гг., сегодня это здание занимает Астраханская картинная галерея имени П. М. Догадина)
 дом 17/74 —  Дом мещанки Веровой (1870-е гг.)
 дом 18/76 —  Дом коллежской советницы М. Везелевой (середина XIX в.)

Транспорт 
По Саратовской улице движения общественного транспорта нет, ближайшая остановка «Картинная галерея» расположена на поперечной улице Свердлова. На ней останавливаются автобусы 23, 30н  и маршрутные такси 1с, 11, 12с, 14с, 17с, 18с, 28с, 30с, 38с, 53с, 77, 86с, 101, 139, 140.

Примечания 

Улицы Астрахани